Tom Sawyer – personaggio immaginario, protagonista del romanzo Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain

Adattamenti cinematografici 
 Tom Sawyer – film muto del 1907 prodotto dagli Kalem Studios.
Tom Sawyer – film del 1917, diretto da William Desmond Taylor, interpretato da Jack Pickford (Tom)
 Tom Sawyer – film del 1930, interpretato da Jackie Coogan (Tom).
 Le avventure di Tom Sawyer – film del 1938, diretto da Norman Taurog, interpretato da Tommy Kelly (Tom).
 Tom Sawyer – film musical del 1973, interpretato da Johnny Whitaker (Tom).
 Tom Sawyer – film del 1973 con Buddy Ebsen
Tom Sawyer – film a cartoni animati del 2000 con personaggi animali antropomorfi
Tom Sawyer – film del 2011 diretto da Hermine Huntgeburth, interpretato da Louis Hofmann (Tom)
Tom Sawyer & Huckleberry Finn – film del 2014 diretto da Jo Kastner, interpretato da Joel Courtney (Tom)

Persone 
Barone Tom Sawyer – politico e sindacalista britannico
Thomas C. Sawyer – membro del congresso del partito democratico dell'Ohio dal 1987 al 2003

Altro 
 Tom Sawyer – canzone del gruppo canadese Rush
 "Tom" Sawyer State Park – parco a Jefferson County, Kentucky
 Square's Tom Sawyer – videogioco di ruolo giapponese progettato da Square per il Nintendo Famicom
 Tom Sawyer – pseudonimo di Anthony Cooper, nonché soprannome assunto da James Ford (personaggio), nella serie televisiva Lost
Tom Sawyer – personaggio del film La leggenda degli uomini straordinari